Josef Fränkel bzw. Josef Fraenkel ist der Name folgender Personen:
* Josef Fraenkel (Journalist) (1903–1987), österreichisch-britischer Journalist und Verbandsfunktionär
 Josef Fränkel (Ingenieur) (1920–1994), deutscher Ingenieur und Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Darmstadt

Siehe auch:
 Joseph Fränkel